2010 RK190 est un transneptunien de la famille des plutinos de magnitude 6,01.

Son diamètre est estimé à près de , ce qui le qualifie comme un candidat au statut de planète naine.

Lien externe

Références 

Planète mineure découverte en 2010
Plutino
Planète naine potentielle
Planète mineure non numérotée